Cervières (Hautes-Alpes)
Cervières (Loire)